Desa Sedayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 110,96), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 110,56), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 110,12), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,05, long 110,82), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,67), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,81, long 111,19), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 109,97), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,14), 
 Desa Sedayu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,96), 

Robotskapade Indonesienförgreningar